Panda puede referirse a los siguientes mamíferos:

 El panda o panda gigante (Ailuropoda melanoleuca); gran mamífero herbívoro, nativo de las regiones montañosas de China Central, y perteneciente a la familia Ursidae.
 El panda rojo o panda menor (Ailurus fulgens); mamífero herbívoro y arborícola, ingesta de vez en cuando miel, nativo de Asia, y perteneciente a la familia Ailuridae.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 Panda, distrito en el sur de la provincia de Inhambane (Mozambique);
 Panda, capital del distrito homónimo.
 Panda o Empanda; en la mitología romana, diosa del asilo, la caridad y la hospitalidad.
 Panda, nombre artístico de Peter Altarbor (n. 1986), artista de música electrónica neerlandés especializado en drum and bass.
 El Panda, nombre profesional de Luis Hernández Cruz (n. 1957), luchador profesional mexicano retirado.
 Panda, género de plantas de la familia Pandaceae.
 Panda, banda mexicana de pop punk y rock alternativo.
 «Panda» (2011), canción de la banda chilena Astro.
 «Panda» (2015), canción del rapero Desiigner.
Panda Security, compañía española desarrolladora de software de seguridad informática;
 La panda, serie de historietas creada en 1969 por el español Roberto Segura para la revista Gran Pulgarcito, de Editorial Bruguera.
 Panda, personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Tekken.
 Panda, personaje de la serie de manga y anime Jujutsu Kaisen.
 '''Panda, canal de televisión de cable

Enlaces externos